Сагаси-Дейбук — село в Каякентском районе Республики Дагестан. Административный центр муниципального образования «Сагаси-Дейбукский сельсовет».

Географическое положение 
Село расположено в 6 км к юго-западу от города Избербаш и в 26 км к северо-западу от районного центра — Новокаякент. На востоке к населённому пункту примыкает село Каранайаул.

История 
В 1973 году было принято решение о переселении части жителей села Дейбук в село Каранайаул. Постановлением Правительства РД от 25.04.1992 г. № 30 и на основании решения схода граждан даргинской национальности, западная часть села Каранай была выделена в самостоятельный населённый пункт — село Сагаси-Дейбук, что с даргинского языка переводится как «Новый Дейбук».

Население 

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Каякентского района